DMBA steht für
 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracen, ein stark carcinogener polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoff
 1,3-Dimethylbutylamin, ein nicht verkehrsfähiges Nahrungsergänzungsmittel

 2,4-Dimethoxybenzaldehyd

Abkürzung